Thomas Walker désigne plusieurs personnalités:

 Thomas Walker, explorateur américain ;
 Tom Walker, chanteur écossais ;
 Tom Walker, lanceur de baseball américain ;
 Thomas Walker Arnold, orientaliste et historien britannique
 Thomas Bond Walker (1861-1933), peintre irlandais.

Voir aussi :